Borkau ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Borkau, ehemals im Kreis Glogau, Ort in der Gmina Głogów; siehe: Borek (Głogów)
 Borkau, ehemals im Kreis Karthaus, Ort in der Gmina Żukowo; siehe: Borkowo (Żukowo)
 Borkau, ehemals im Kreis Preußisch Stargard, Ort in der Gmina Morzeszczyn; siehe: Borkowo (Morzeszczyn)